Gerhard Nielsen er et navn der bæres af flere personer.

 Gerhard Nielsen (folketingsmedlem) (1871-1945) – socialdemokratisk folketingsmand for Aalborg Amtskreds i 1918-1933.
 Gerhard Nielsen (professor) (1926-1992) – tidligere provinschef i DR, professor, dr. phil.